«Там, де живуть Чудовиська» (): 
 «Там, де живуть Чудовиська (книга)» — дитяча книжка з картинками американського письменника та художника Моріса Сендака (1963)
 «Там, де живуть Чудовиська (мультфильм)» — анімаційний фільм Джина Дейча по книзі Сендака (1973)
 «Там, де живуть Чудовиська (опера)» — опера по книзі Сендака на музику Олівера Классена, поставлена в кінці 1970-х років
 «Там, де живуть Чудовиська» — повнометражний художній фільм Спайка Джонза по книзі Сендака (2009)